El Torneig d'Estocolm 2009, també conegut com a If Stockholm Open 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 41a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'octubre del 2009 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí 

2009
ATP World Tour 2009